

Населені пункти та їхні частини

 Домбкі — село в гміні Черськ Хойницького повіту Поморського воєводства
 Домбкі — село в гміні Вижиськ Пільського повіту Великопольського воєводства
 Домбкі — село в гміні Дарлово Славенського повіту Західнопоморського воєводства
 Домбкі — частина села Незґода в гміні Жміґруд Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Домбкі — частина села Домблін у гміні Ґневково Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Домбкі — частина села Щодрковиці в гміні Скала Краківського повіту Малопольського воєводства
 Домбкі — частина села Мілево-Рончкі в гміні Красне Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Домбкі — частина села Антонево в гміні Семьонтково Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Домбкі — частина села Дольсько в гміні Мястко Битівського повіту Поморського воєводства
 Домбкі — частина села Мніх у гміні Хибе Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Домбкі — частина села Ґродзисько в гміні Радошице Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Домбкі — колонія в гміні Члухув Члуховського повіту Поморського воєводства
 Домбкі — осада в гміні Битів Битівського повіту Поморського воєводства
 Домбкі — лісова осада в гміні Черськ Хойницького повіту Поморського воєводства

Примітки